personen met de naam of titel (Van) Luxemburg, Luxembourg, Luxemburgo, of andere varianten. 

 Personen die onder een andere naam bekend zijn geworden, zullen in het algemeen niet in deze lijst voorkomen, ook al dragen ze de naam of titel Luxemburg.
 Bij veel voorkomende voornamen (Jan, Willem) wordt doorverwezen naar aparte pagina's. Die zullen dan completer zijn dan deze lijst.
 Zie :Luxemburg (doorverwijspagina) voor ander gebruik dan als persoonsnaam. Zie daar bijvoorbeeld voor de adellijke geslachten die deze naam voerden en voor de heersers van Luxemburg.

Personen
 Adolf van Luxemburg, (1817 – 1905), van 1839 tot 1866 de laatste hertog van Nassau en van 1890 tot 1905 groothertog van Luxemburg.
 Alexandra van Luxemburg (1991), prinses van Luxemburg.
 Alix van Luxemburg (1929), dochter van groothertogin Charlotte van Luxemburg en Felix van Bourbon-Parma, echtgenote van Antoine de Ligne.
 Anna van Luxemburg (1323-1338), dochter van Jan de Blinde en van Elisabeth I van Bohemen.
 Anna van Luxemburg (1366-1394), dochter van Karel IV van het Heilige Roomse Rijk en van Elisabeth van Pommeren, echtgenote van Richard II van Engeland.
 Beatrix van Luxemburg (1305 - 1319), koningin van Hongarije van 1318 tot 1319, dochter van keizer Hendrik VII en Maria van Brabant.
 Bonne van Luxemburg geboren Jutta, (1315 - 1349), dochter van Jan de Blinde en van Elisabeth I van Bohemen, echtgenote van Jan II van Frankrijk.
 Boudewijn van Luxemburg (1285 – 1354), zoon van graaf Hendrik VI van Luxemburg en van Beatrix van Avesnes.
 Charles van Luxemburg, zie Karel van Luxemburg
 De heilige Cunegonde van Luxemburg (980 - 1033 of 1039), echtgenote van de H. Hendrik II, o.a. beschermheilige van Luxemburg.
 Charlotte van Luxemburg (1896 – 1985), groothertogin van Luxemburg van 1919 tot 1964.
 Elisabeth van Luxemburg (1922-2011), oudste dochter van groothertogin Charlotte van Luxemburg en van Felix van Bourbon-Parma.
 Elisabeth van Luxemburg (1901-1950), een dochter van groothertog Willem IV van Luxemburg en van Maria Anna van Bragança.
 Filippa van Luxemburg (1252 - 1311), dochter van hertog Hendrik V van Luxemburg en Margaretha van Bar. 
 Félix van Luxemburg (1984), prins van Luxemburg, de tweede zoon van groothertog Hendrik van Luxemburg en groothertogin Maria Teresa.
 Frans Hendrik van Montmorency-Bouteville (1628 - 1695), vaak genoemd als Maréchal de Luxembourg, een beroemd Franse maarschalk.
 Frederik van Luxemburg (Neder-Lotharingen) (circa 1005 - 1065), een zoon van graaf Frederik van Luxemburg en Irmtrud.
 Frederik van Luxemburg, (965 - 1019), graaf in de Moezelgouw, zoon van graaf Siegfried van Luxemburg en Hedwig van Nordgau.
 Giselbert van Luxemburg (1007 - 1059), de vierde Graaf van Luxemburg.
 Der Graf von Luxemburg, personage in de gelijknamige operette van Franz Lehár.
 Willem van Luxemburg (1963) (1963), prins van Luxemburg, jongste kind van groothertog Jan en groothertogin Josephine Charlotte.
 Gwijde van Luxemburg-Ligny (1340 - 1371), zoon van heer Jan I van Ligny en Adelheid van Dampierre-Vlaanderen.
 Hendrik I van Luxemburg (964 - 1026), de tweede graaf van Luxemburg.
 Hendrik II van Luxemburg (990 - 1047), de derde graaf van Luxemburg.
 Hendrik III van Luxemburg (1070 - 1096), graaf van Luxemburg van 1086 tot 1096.
 Hendrik V van Luxemburg (1221 - 1281), bijgenaamd de Blonde, zoon van Walram III van Limburg, van 1247 tot 1281 graaf van Luxemburg.
 Keizer Hendrik VII (1275 - 1313), graaf van Luxemburg van 1288 tot 1310.
 Hilda van Luxemburg (1897-1979), dochter van groothertog Willem IV van Luxemburg en van Maria Anna van Bragança.
 Isabella van Luxemburg (1247 - 1298), dochter van graaf Hendrik V van Luxemburg en Margaretha van Bar.
 Hilda van Luxemburg (1864 - 1952), dochter van groothertog Adolf van Luxemburg en van diens tweede echtgenote Adelheid Marie van Anhalt-Dessau.
 Jan de Blinde (1296 - 1346), van 1310 tot 1346 koning van Bohemen en graaf van Luxemburg. 
 Jan Hendrik van Luxemburg (1322 - 1375), jongere zoon van Jan de Blinde en Elisabeth I van Bohemen.
Jan van Luxemburg (1296-1346), koning van Bohemen en graaf van Luxemburg (1310-1346)
Jan Hendrik van Luxemburg (1322-1375), graaf van Tirol (1335-1341) en markgraaf van Moravië 1349-1375
Jan Soběslav van Luxemburg (1352-1394), patriarch van Aquileja (1387-1394)
Jan van Luxemburg-Ligny (1370-1397), graaf van Brienne 1394-1397
Jan II van Luxemburg-Ligny (1392-1441), graaf van Guise (1425-1441) en Ligny (1430-1441)
Jan van Luxemburg (1400-1466), admiraal van de Nederlanden buiten Vlaanderen
Jan van Luxemburg-Soissons (1437-1476), graaf van Soissons
Jan van Luxemburg-Ville (ca. 1477-1508), heer van Ville
Jan van Luxemburg (1921-2019), groothertog van Luxemburg (1964-2000)
Jan van Luxemburg (1936-2012), Nederlandse literatuurwetenschapper
Jan van Luxemburg (1957), prins van Luxemburg
 Jan van Luxemburg-Ligny (1370 - 1397), zoon van Gwijde van Luxemburg-Ligny en van Mathilde van Châtillon.
 Jan I van Ligny ((Jan I van Luxemburg-Ligny) (1300 - 1364), de oudste zoon van Walram II van Ligny en van Guyotte van Rijsel.
 Jan II van Luxemburg-Ligny (1392 - Guise, 1441), zoon van Jan van Luxemburg-Ligny en van Margaretha van Brienne.
 Jan van Luxemburg (1400-1466), Jan bastaard van Luxemburg, heer van Hautbourdin, admiraal van de Nederlanden buiten Vlaanderen.
 Jan Soběslav van Luxemburg (1352/5 - 1394), de tweede zoon van Jan Hendrik van Luxemburg en Margaretha van Troppau.
 Jacoba van Luxemburg (1415 - 1472), dochter van Peter I van Saint-Pol en Margaretha de Baux.
 Jan van Luxemburg (1957), prins van Luxemburg, zoon van groothertog Jan en groothertogin Josephine Charlotte.
 Johan van Luxemburg-Ligny (1342 - 1373), zoon van Jan I van Ligny en van Adelheid van Dampierre, aartsbisschop van Mainz.
 Hendrik van Luxemburg (1955), groothertog van Luxemburg sinds 7 oktober 2000.
 Karel van Luxemburg (1927 - 1977), de tweede zoon van groothertogin Charlotte van Luxemburg en van Felix van Bourbon-Parma.
 Karel van Luxemburg (2020-), tweede in lijn voor de Luxemburgse troonopvolging.
 Karel IV van Luxemburg, 1316 - 1378), keizer van het Heilige Roomse Rijk van 1346 tot 1378, zoon van Jan de Blinde.
 Karel van Luxemburg-Ligny (1488 - 1530), zoon van Anton van Ligny en van Charlotte van Bauffremont.
 Koenraad I van Luxemburg (1040 - 1086), als opvolger van zijn vader Giselbert, graaf van Luxemburg van 1059 tot 1086.
 Koenraad II van Luxemburg (1106 - 1136), graaf van Luxemburg van 1129 tot 1136.
 Louis van Luxemburg (1986), prins van Luxemburg.
 Lutgardis van Luxemburg (955 - na 1003), een dochter van Siegfried van Luxemburg en Hedwig van Nordgau.
 Maarschalk Luxembourg, zie Frans Hendrik van Montmorency-Bouteville
 Margaretha van Luxemburg (1957) prinses van Luxemburg.
 Margaretha van Luxemburg (1335-1349), een dochter van Karel IV en van Blanche van Valois.
 Maria van Luxemburg (1562-1623), de enige dochter van Sebastiaan van Luxemburg en van Maria van Beaucaire.
 Maria van Luxemburg (koningin) (1305 - 1324), dochter van Hendrik VII van Luxemburg en Margaretha van Brabant.
 Maria van Saint-Pol (1472 - 1546), de oudste dochter van Peter II van Saint-Pol en van Margaretha van Savoye.
 Maria Adelheid van Luxemburg (1894 – 1924), groothertogin van Luxemburg van 1912 tot 1919.
 Marie Adelheid van Luxemburg (1924 - 2007), de tweede dochter van groothertogin Charlotte van Luxemburg en van Felix van Bourbon-Parma.
 Marie Astrid van Luxemburg (1954), eerste kind van groothertog Jan en groothertogin Josephine Charlotte.
 Otgiva van Luxemburg (986 - 1030), dochter van Frederik van Luxemburg, graaf in de Moezelgouw, en van Irmentrude van Gleiberg.
 Rosa Luxemburg, (1871 - 1919), Duits marxistisch revolutionair, politica en filosofe.
 Rut Blees Luxemburg (1967), een Duitse fotografe.
 Sebastiaan van Luxemburg (-1569), zoon van Frans van Luxemburg, burggraaf van Martigues, en van Charlotte, dochter van René van Brosse, graaf van Penthièvre.
 Sébastien van Luxemburg (16 april 1992), de jongste zoon van groothertog Hendrik en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg.
 Siegfried van Luxemburg (922 - 998), de eerste Graaf van Luxemburg.
 Sigismund van Luxemburg, {1368 – 1437), de laatste heerser uit het geslacht der Luxemburgers en de tweede zoon van keizer Karel IV.
 Sophie van Luxemburg, (1902 - 1941), de jongste dochter van groothertog Willem IV van Luxemburg en van Maria Anna van Bragança.
 Vanderlei Luxemburgo (1952), een Braziliaans voetbaltrainer en ex-voetballer.
 Walram III van Luxemburg-Ligny (1357 - 1415), oudste zoon van Gwijde van Luxemburg-Ligny en Mathilde van Saint-Pol.
 Wenceslaus I van Luxemburg (1337 – 1383), hertog van Luxemburg.
 Willem van Luxemburg, sinds 7 oktober 2000 de erfgroothertog van Luxemburg.
 Willem van Luxemburg (doorverwijspagina), ettelijke adellijke personen met de naam Willem of Guillaume.